Усть-Алда́нский улу́с (райо́н) () — административно-территориальная единица (улус или район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Республике Саха (Якутия) Российской Федерации.

Административный центр улуса — село Борогонцы.

Герб Усть-Алданского улуса 
Геральдическое описание герба гласит:

География 
Площадь района — 18,3 тыс. км². Расположен в Центральной Якутии, невдалеке от Якутска. Граничит на востоке с Таттинским улусом, на юго-востоке — с Чурапчинским, на юге — с Мегино-Кангаласским, на западе — с Намским, на севере — с Кобяйским, на северо-востоке — с Томпонским районом.

 Природные условия
Рельеф равнинный. Большая часть улуса расположена в пределах Центральноякутской низменности.

Средняя температура января −42 °C, июля +17…+18 °С. Осадков выпадает 200—250 мм в год.

Крупные реки — Лена, Алдан. Много озёр, крупнейшие из них — Мюрю, Онёр эбэтэ или Кыыс Тыганы, Таргылджима.

Улус располагает месторождениями бурого угля, строительных материалов.

История 
Усть-Алданский улус образован 9 января 1930 года на землях борогонских якутов. Борогонцы — один из двух (наряду с кангаласцами) старших родоплеменных союзов якутов. По одной из версий, название борогон происходит от имени тюрко-монгольского племени борджигин, в котором родился Чингисхан.

Считается, что Борогонский улус сформировался к началу XIII века. В 1815 году из него выделился Дюпсинский улус. В нынешнем виде Усть-Алданский улус включает территории обоих улусов, а также часть Баягантайского улуса.

Русские казаки-землепроходцы, обосновавшиеся в Ленском остроге, построенном сперва на Соттинском берегу, на стыке земель борогонских, намских и мегинских якутов, — с целью объясачивания провели несколько актов устрашения местного населения. Так, непокорённая крепость оспекцев была сожжена со всеми обитателями количеством более трехсот человек. Такие рейды были проведены также против бетунцев — близкого к борогонцам рода. В этих условиях, не дождавшись помощи сильных родов, именитый предводитель борогонских якутов Легой-Тойон принял решение признать легитимность притязаний далёкого «Белого царя» и вошёл в историю как крупный политик, ловко использовавший казаков для низвержения своих противников и положивший начало взаимовыгодному сотрудничеству между русским и якутским народами.

18 сентября 1789 года состоялся приём императрицей Екатериной II головы Борогонского улуса Алексея (Сэсэн) Аржакова, который представил императрице «План о якутах с показанием казённой пользы и выгоднейших положениев для них». Обсуждение «Плана о якутах» на заседании Государственного Совета Российской Империи прошло 1 октября 1789 года.

Голова Борогонского улуса Иван Емельянович Мигалкин, видный общественно-политический деятель, был одним из основателей и бессменным председателем якутской Степной Думы, действовавшей в 1827—1837 гг.

В Тэбикском наслеге (ныне Оспёхский I наслег) родился Василий Васильевич Никифоров — Кюлюмнюр (1866—1928) — учёный, общественный деятель, предводитель якутской интеллигенции начала XX века, организатор политической организации «Союз якутов», один из зачинателей якутской литературы и театра. В 1918 году был избран председателем Якутской губернской земской управы, таким образом, он является первым избранным руководителем Якутии. Литературное и научное наследие В. Никифорова обширно. Многие его труды до сих пор не опубликованы, часть из них утеряна.

В Усть-Алданском улусе родились Герой Советского Союза Владимир Денисович Лонгинов и представленный к Герою Советского Союза — Герой России Михаил Михайлович Стрекаловский.

Из села Борогонцы вышел член-корреспондент Российской академии художеств, народный художник Якутии, живописец Артур Дмитриевич Васильев (родился в 1953 году).

В селе Борогонцы в семье сельского учителя В. Н. Мигалкина родились народный поэт Якутии Иван Васильевич Мигалкин (1954) и первый из якутов генеральный консул России Александр Васильевич Мигалкин (1958).

Население 

 Национальный состав
Большая часть населения — якуты (98 %).

Муниципально-территориальное устройство 
Усть-Алданский улус (район), в рамках организации местного самоуправления, включает 21 муниципальное образование со статусом сельского поселения (наслег):

Населённые пункты 
В Усть-Алданском улусе 35 населённых пунктов.

Экономика 
Ведущее место в экономике занимает сельское хозяйство. Главная его отрасль — животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство, звероводство). Земли сельскохозяйственного назначения составляют 148,2 тыс. га. Возделываются картофель, овощи и зерновые. В улусе имеются совхозы, ассоциации, крестьянские хозяйства. Имеется мясо-молочный комбинат, предприятия местной промышленности.

Культура и образование 

На территории улуса находятся Ленский историко-архитектурный музей-заповедник «Дружба» (Соттинцы), Тандинский историко-революционный музей, Борогонский краеведческий музей.

Всеобщее признание в России получил народный ансамбль «Кэнчээри», основанный в 1972 году бессменным руководителем коллектива Василием Степановичем Парниковым. В 2015 году ансамблю было присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества».

Дюпсюнская средняя школа имени И. Н. Жиркова, основанная в 1862 году, и Мюрюнская средняя школа № 1 имени Г. В. Егорова, основанная в 1872 году, являются одними из старейших учебных заведений Якутии.

Мюрюнская юношеская гимназия «Уолан» имени В. В. Алексеева относится к сети президентских школ Республики Саха (Якутия).

В улусе работает телестудия «Борогон-ТВ». Выпускается газета «Мүрү саһарҕата».

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт Усть-Алданского улуса
 Сайт Усть-Алданского Управления Образования
 О музее-заповеднике «Дружба» на сайте Музеи Якутии
 О музее-заповеднике «Дружба» на сайте журнала «Наука и техника в Якутии»